Llista d'elements químics ordenats alfabèticament segons el seu símbol

Elements químics
Elements